Il termine microchip si può riferire a:
 Microchip, sinonimo di circuito integrato.
 Microchip, circuito integrato utilizzato per l'identificazione individuale di animali.
 Microchip, dispositivo a impianto sottocutaneo per l'identificazione individuale di esseri umani.
 Microchip Technology, azienda statunitense.
 Microchip, personaggio dei fumetti Marvel Comics.